Гран-при Мальты 2000 (, также известен как Rothmans Malta Grand Prix 2000 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 20 по 27 февраля 2000 года в Валлетте, Мальта. Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 9:3.

Это был единственный розыгрыш Гран-при Мальты в качестве рейтингового турнира.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Эдриан Ганнэл 5:1 Алекс Борг  
 Джо Грек 5:4 Ник Дайсон

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  

Malta Grand Prix
2000 год в снукере